Ghezzi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Ghezzi (1861–1922), Schweizer Architekt
 Biagio di Goro Ghezzi (* um 1325; † um 1384/1389), italienischer Maler
 Domenico Ghezzi, eher als Domenico di Bartolo bekannt (um 1400–1445), italienischer Maler
 Dori Ghezzi (* 1946), italienische Sängerin
 Enrico Ghezzi (* 1952), italienischer Filmkritiker, Schauspieler und Regisseur
 Giorgio Ghezzi (1930–1990), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Ghezzi (1634–1721), italienischer Maler
 John J. Ghezzi (1911–1983), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Pier Leone Ghezzi (1674–1755), italienischer Maler, Radierer und Zeichner
 Pierangelo Ghezzi (* ?), italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Sebastiano Ghezzi (1580–1645), italienischer Maler
 Vic Ghezzi (1910–1976), US-amerikanischer Golfspieler